Креднер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

  Креднер, Герман (1841—1913) — немецкий геолог, палеонтолог.
 Креднер, Карл Август (1797—1857) — немецкий богослов.